Ханское — топоним России:
 Ханское —  озеро в Ейском районе Краснодарского края.
 Ханское —  озеро в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Ханское (Весёлое) — село, Божедаровский поселковый совет, Криничанский район, Днепропетровская область, Украина.